Алексе́й Ива́нович Введе́нский (23 февраля 1898, Пенза — 1972) — систематик и флорист, исследователь флоры Средней Азии.

Биография 
В 1916 году окончил Пензенское реальное училище. Ботаникой (гербаризацией и определением растений) Введенский начал заниматься в юности, в 1917 году под руководством И. И. Спрыгина и М. Г. Попова в Пензенском обществе любителей естествознания. В 1918 году в Пензе опубликовал первую научную работу по ботанике. В 1919—1920 годах заведовал гербарием Пензенского естественно-исторического музея, а затем ботаником-систематиком зоолого-ботанического сада.

В 1920 году вместе со Спрыгиным, Поповым, Е. П. Коровиным и ещё четырьмя сотрудниками пензенского музея-сада уехал в Ташкент, где начал путь в науку сотрудником ботанического сада при Среднеазиатском государственном университете (САГУ). Тогда же совершил ряд экспедиций по различным районам Средней Азии [в том числе, на Моголтау в 1923—1924 годах (совместно с М. Г. Поповым); в 1927 году в экспедиции по исследованию растений, дающих эфирные масла; по Сурхан-Дарьинскому округу для исследования и заготовки декоративных растений в 1929-м). Собрал обширные гербарные материалы, луковицы, корневища и семена туркестанских видов растений. С 1925 года Введенский заведовал университетским гербарием. В 1929 году окончил Среднеазиатский государственный университет. Дипломная работа была посвящена среднеазиатским видам .

С 1924 года Введенский совместно с другими среднеазиатскими ботаниками редактировал и издавал сводку «Herbarium Florae Asiae Mediae» , которую современники считали «превосходным по качеству и критической обработке». Для этого издания Введенский собрал свыше 25 000 гербарных листов. В изданных к этому гербарию «Schedae» Введенский поместил множество критических заметок о растениях Средней Азии и описаний новых видов.

Член-корреспондент Академии наук Узбекистана.

Вклад в науку 
Введенский был знатоком флоры Средней Азии, множество видов растений которой он впервые описал или критически проработал.

Как систематик Введенский монографически занимался изучением семейства  (особенно родов  и ) и  (род ). Эти и другие роды обработаны Введенским для «Флоры СССР», «Флоры Туркмении» и «Флоры Узбекистана».

В 1935 году в четвёртом томе «Флоры СССР» Введенский подробно описал тюльпаны, произраставшие на территории СССР, и дал их классификацию. Несмотря на то, что за с тех пор тюльпаны России и сопредельных стран изучены значительно полнее и глубже, классификация групп рода Тюльпан, предложенная А. И. Введенским, по мнению З. П. Бочанцевой, в основном сохранена.

В 1929—1934 годах Введенский изучал среднеазиатские дикорастущие декоративные растения, особенно виды родов Тюльпан, Лук, , Ирис, организовал заготовку их семенного материала. Многие растения им были введены в культуру. По материалам Введенского Б. А. Федченко издал иллюстрированный каталог дикорастущих декоративных видов СССР — «Species of wild flowers of the USSR. Descriptive catalogue of Bulbs and Roots» (Moscow, 1935).

Введенский принимал деятельное участие в работе издательств Ташкентского университета и Академии наук Узбекской ССР. Так, например, под редакцией Введенского в 1947 году вышла монография Е. П. Коровина о роде .

Основные сочинения 

  (Совместно с М. Г. Поповым)
 
  (Совместно с В. П. Дробовым, Е. П. Коровиным, М. В. Культиасовым, М. Г. Поповым, И. А. Райновой)
 
 
 
 
 
  (Совместно с В. И. Кречетовичем, С. А. Невским, В. В. Сочавой)
  
 
 
 
  (Совместно с В. П. Бочанцевым)
 
 
  (Совместно с П. Н. Овчинниковым)
 

Критические заметки и описания новых видов Введенский помещал в Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum: в Приложениях к Бюллетеню САГУ выпуски 9, 1925; 11, 1925; 12, 1926; 15, 1927 и Трудах САГУ, серия VIII-б ботаническая, выпуск 3, 1928.

Память 
В честь А. И. Введенского назван ряд видов растений и роды  семейства  и  семейства .

Примечания

Литература

Ссылки 
Введенский Алексей Иванович

Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники СССР
Выпускники Пензенского реального училища
Выпускники Национального университета Узбекистана